Jan Schulze ist der Name folgender Personen:

* Jan Schulze (Mediziner) (* 1942), deutscher Internist, Hochschullehrer und Standespolitiker
 Jan-Andres Schulze (* 1969), deutscher Politikwissenschaftler und Publizist
 Jan Philip Schulze, deutscher Pianist und Hochschullehrer